Yinzhu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yinzhu (häradshuvudort), Shandong, 
 Yinzhu (socken), Shandong, 

Robotskapade Kinaförgreningar